Assemblea de Representants per la República és una institució que estarà formada per diputats i representants del món local i la societat civil. La seva tasca serà fer seguiment del Consell per la República i del seu president. Aquest òrgan serà l'encarregat d'escollir el president del Consell de la República cada cop que es renovin els diputats al Parlament, de definir la metodologia del Procés Constituent i de la internacionalització de la causa republicana. L'Assemblea de Representants de Catalunya és una institució republicana, lliure i sobirana, no sotmesa a la legalitat espanyola, que està formada per representants de la societat civil de Catalunya.

	 Es un espai de representació política i social compromès a avançar cap a la República catalana. És convocada per la Presidència del Consell com a mínim dues vegades l'any. Les seves funcions són: promoure les actuacions necessàries per a l'establiment de la República catalana; impulsar la internacionalització de la causa de la independència i de protecció dels drets fonamentals de Catalunya; fomentar el debat sobre el nou model de país i desenvolupar la metodologia del procés constituent; elegir la Presidència del Consell; fer seguiment de l'activitat del Consell i la Presidència, impulsar-la i establir fórmules de transparència i control i, per últim, totes aquelles funcions que acordi per majoria la pròpia Assemblea.
 	
El passat 19 de setembre es va convocar les primeres eleccions que tindran lloc els dies 29,30,31 d'octubre i que es faran de forma telemàtica.

El dia 14 de novembre del 2021 es va celebrar la primera sessió constituent de l'Assemblea de Representants, un cop celebrades les eleccions el passat 29, 30 i 31 d'octubre. On va ser escollit el menbres de la mesa sen Ona Curto la presidenta i Maria Costa Baqué i Jordi Pessarrodona com a vicepresidents.

Eleccions Assemblea de Representants per la República 
El passat 19 de setembre es van convocar les primeres eleccions per escollir els representants per a Assemblea de Representants per la República. En aquestes eleccions seran escollits 121 representants dels quals 81 seran candidatures de ciutadans i 40 seran candidatures de càrrec electes com per exemple diputats , regidors , senadors o eurodiputats. Per poder presentar-se com a candidat i poder participar en les eleccions haurà de ser major de 16 anys i està registrat al registre del consell per la república.

A les eleccions s'hi han presentat un total de 525 candidats.

 Calendari

Funcions 
Quines són les funcions de l'Assemblea?
 Promoure les actuacions necessàries per a l'establiment de la República Catalana.
Impulsar la internacionalització de la causa de la independència i de la protecció dels drets fonamentals de Catalunya3
Fomentar el debat sobre el nou model de país, desenvolupar la metodologia del procés constituent i canalitzar les propostes de redacció de la Constitució catalana.
Elegir la presidència de la República i dels Consells d’estat i de govern, i sotmetre-les a referèndum.
Fer seguiment de l'activitat del Consell de Govern i de la Presidència de la República, impulsar-la i establir-ne fórmules de transparència i control.
Altres funcions que la cambra acordi per majoria.
	 
Quines són les funcions del Consell de Govern?
 Assessorar la Presidència.
Fomentar accions per avençar cap a l'establiment de la República.
Impulsar debats constituents, què seran canalitzats a través de les comissions què estableixi l’Assemblea, i facilitar les eines necessàries per al seu desenvolupament.
Retre comptes de la seva activitat semestralment a la Diputació permanent de l'Assemblea de Representants.
Altres funcions que li encarregui l'Assemblea. La Presidència en nomenarà els membres del Consell de Govern, d'acord amb la composició i arbitri de l'Assemblea.

Referències 

Entitats de Catalunya